Die Egyptian Premier League 1995/96 war die 39. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 25. Mal sowie zum dritten Mal in Folge al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Aswan SC und Al Ittihad Othman, die nur eine Saison in der höchsten Liga vertreten gewesen waren.

Neu in der Liga vertreten waren El Mansoura SC und Tersana SC nach einem Jahr Abstinenz, Shebin Al Kom und Aluminium Nag Hammadi zum ersten Mal sowie Gazl Domiyat erstmals seit 1982/83.

Durch den Sieg des Cups schaffte der Meister al Ahly SC das Double (ein Sieg von Meisterschaft und Cup in einer Saison). Letztmals war dies einer Mannschaft 1988/89 gelungen – dies war ebenfalls al Ahly SC gewesen.

Modus 

Die Anzahl der Mannschaften wurde von 14 auf 16 erhöht. Jede dieser 14 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1994/95